Parafia pw. Najświętszej Maryji Panny Królowej Polski w Jastrzębsku Starym – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji poznańskiej, w dekanacie lwóweckim.

Przypisy 
 

Parafie archidiecezji poznańskiej
Parafie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Religia w gminie Nowy Tomyśl
Jastrzębsko Stare